Ка́сселер (ка́сслер,  — «кассельское») — в Германии, Австрии и Швейцарии традиционное солёное в нитритном рассоле и слегка подкопчённое свиное мясо, обычно антрекот, корейка, шейка. В Австрии такое блюдо называется немецким словом, означающим «корейка», «копчёная грудинка» (), а в Швейцарии — «копчёные рёбрышки» (). В Финляндии касселером называют свиную шейку.

Касселер не имеет никакого отношения к гессенскому городу Касселю. Традиционно «изобретение» касселера приписывают некоему мяснику Касселю (Cassel), владевшему в XIX веке мясной лавкой неподалёку от Потсдамской площади в Берлине, которому пришла идея немного выдержать мясо перед копчением в рассоле. Посол обеспечивал свинине неповторимый вкус, касселер сразу попал в деликатесы того времени и продавался в самых престижных торговых домах. Лишь после Второй мировой войны статус касселера понизился до обыкновенного повседневного и типичного блюда немецкой кухни послевоенного времени.

Из касселера готовят различные мясные блюда: его жарят, варят и запекают в печи. Предварительно обработанное мясо не требует длительного приготовления. Касселер — полуфабрикат для приготовления немецких густых супов — айнтопфов, в особенности капустных. Как второе блюдо касселер тоже часто подают с квашеной капустой или книперколем и картофелем. Кассельская свинина с квашеной капустой и шпигом была любимым блюдом лидера ГДР Эриха Хонеккера.

Примечания

Литература 
 
 
 Heinrich Keim: Nordhessen und sein Kassler, in: Hessische Heimat, Jg. 65, Heft 2/3 2015, S. 48-53
 
 

Немецкая кухня
Австрийская кухня
Швейцарская кухня
Блюда из свинины
Берлинская кухня
Блюда по алфавиту
Соль